Гяндов (также Гяндоб, Гендаб, Гяндав ) — село и муниципалитет в Шабранском районе, Азербайджан. Располагается на Самур-Дивичинской низменности, к северо-востоку от города Шабран. Население — 2296 человек. Большую часть жителей составляют таты.

Этимология 
По мнению азербайджанского филолога , слово Гяндоб этимологизируется как «сладкая вода, сладкая как сахар вода».

История 

По сведениям 1873 года, опубликованным в изданном в 1879 году под редакцией Н. К. Зейдлица «Сборнике сведений о Кавказе», в Гендобъ было 156 дворов и 1006 жителей — татов, указанных как мусульмане-сунниты.

Население 

В материалах Азербайджанской сельскохозяйственной переписи 1921 года упоминаются селения Гендоб верхний (75 хозяйств) и нижний (120 хозяйств) Кубинского уезда, с преобладающим населением татами. Численность населения обеих сёл — 828 человек.

Согласно данным издания «Административное деление АССР», подготовленного в 1933 году Управлением народно-хозяйственным учётом АССР (АзНХУ), по состоянию на 1 января 1933 года в сёлах Ашагы-Гендоб и Баш-Гендоб проживало 640 (122 хозяйства, 340 мужчин и 300 женщин) и 541 человек (99 хозяйств, 270 мужчин и 271 женщина). Национальный состав всего Гендобского сельсовета, включавшего также сёла Араблар, Лейти, Пирамсан, на 54,4 % состоял из татов и на 45, 6 % из тюрок (азербайджанцев).

Также в селе проживают турки-месхетинцы.

Язык 

Советско-российский лингвист А. Л. Грюнберг, совершивший в 1950-х годах экспедиционные поездки в районы расселения татов, отмечал: «В населённых пунктах, расположенных на больших дорогах, таких как Конахкент, Афруджа, Хизы, Рустов, Гендаб, немало людей, для которых скорее можно назвать родным азербайджанский язык, чем татский».

Известные уроженцы 
  — прапорщик азербайджанской армии, шахид.

Достопримечательности 

Специальной археологической экспедицией «Свод археологических памятников Азербайджана» (САПА) в 1978 году в Гяндове были зафиксированы и обследованы следующие исторические памятники:

 Алмастепе — поселение эпохи раннего средневековья XIV — XVI веков 
 Гюлистантепе — остатки поселения раннего средневековья XIV — XVI веков. 
 Кемуртепе — остатки поселения раннего средневековья IV — VII веков.

Экономика 

Вплоть до революционного времени, Гяндоб был известен на весь Кубинский уезд своим производством пшеницы. С советских времён развито виноградарство, благодаря расположению вблизи Самур-Дивичинского канала, из которого осуществляется орошение. Функционирует винодельческий завод.

Примечания

Ссылки 

 
 Гяндов на сайте GEOnet Names Server

Населённые пункты Шабранского района